Federico Luis Guillermo Cristián V de Hesse-Homburg (en alemán, Friedrich V. Ludwig Wilhelm Christian von Hessen-Homburg; Homburg, 30 de enero de 1748-ibidem, 20 de enero de 1820) fue landgrave de Hesse-Homburg desde 1751 hasta su muerte.

Biografía

Primeros años 

Era el hijo mayor del landgrave Federico IV de Hesse-Homburg y de Ulrica Luisa de Solms-Braunfels. 

En 1747, Luis VIII de Hesse-Darmstadt, deseoso de unir Hesse-Homburg a Hesse-Darmstadt, ocupó con sus tropas el territorio de Hesse-Homburg.

En 1748, el título de heredero del landgraviato de Hesse-Homburg estaba en disputa; Federico IV murió en 1751, y su madre Ulrica de Solms y su abuela Carlota de Solms tuvieron que velar por los intereses del joven Federico V.

Alexandre de Sinclair, padre del diplomático Isaac de Sinclair, que era un hombre piadoso, inteligente y que él mismo había recibido una sólida educación, se hizo cargo de la educación del joven landgrave de Hesse-Homburg. Enseñó al joven Federico V filosofía, matemáticas y letras; en otro aspecto, Federico V fue un pianista y jugador de ajedrez apasionado.

Pasión por la literatura 

Sus intercambios epistolares con Johann Kaspar Lavater, Voltaire, d'Alembert y Albrecht von Haller son célebres. Fue un amigo del poeta alemán Friedrich Hölderlin. También Johann Wolfgang von Goethe hizo una breve estancia en Homburg.

Reinado 

En 1795, el general Jean-Baptiste Jourdan invadió el territorio del Rin. Desde entonces Hesse-Homburg estuvo constantemente bajo ocupación de las tropas francesas y debía proporcionar una contribución al ejército de ocupación.

En 1798, los generales Laurent de Gouvion-Saint-Cyr y Michel Ney instalaron su cuartel general en el interior del castillo de Homburg, castillo ocupado por la familia Hesse-Homburg, excepto por los hijos que combatían a Napoleón I en el ejército prusiano. 

Federico V rehusó adherirse a la Confederación del Rin. En 1806 perdió el landgraviato de Hesse-Homburg, que cayó en manos del landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt. Después del exilio de Napoleón I, Federico V recobró Hesse-Homburg. En 1815, gracias al Congreso de Viena, Federico V pudo adquirir Meisenheim (antiguo distrito de Birkenfeld situado en el antiguo departamento del Sarre). El 7 de julio de 1817, Federico V se adhirió a la Confederación Germánica; su landgraviato fue el Estado más pequeño de esta confederación.

Matrimonio y descendencia 
En 1768 contrajo matrimonio con Carolina de Hesse-Darmstadt. La pareja tuvo 15 hijos, de los cuales 11 alcanzaron la edad adulta:

 Federico VI (1769-1829); sucedió a su padre como landgrave de Hesse-Homburg. Desposó en 1818 a la princesa Isabel del Reino Unido (1770-1840), una hija del rey Jorge III del Reino Unido.
Luis Guillermo (1770-1839); desposó en 1804 a la princesa Augusta de Nassau-Usingen (1778-1846), divorciados en 1805.
Ulrica Luisa Carolina (1771-1854); desposó en 1791 al príncipe Luis Federico II de Schwarzburgo-Rudolstadt (1767-1807).
Luisa Ulrica (1772-1854); desposó en 1793 al príncipe Carlos Gunter de Schwarzburgo-Rudolstadt (1771-1825).
Amalia (1774-1846); desposó en 1792 príncipe heredero Federico de Anhalt-Dessau (1769-1814).
Augusta (1776-1871); desposó en 1818 al gran duque heredero Federico Luis de Mecklemburgo-Schwerin (1778-1819).
Felipe (1779-1846); desposó morganáticamente en 1838 a Rosalie Antonie, baronesa Schimmelpfennig von der Oye, nacida Pototschnig (1806-1845), "condesa de Naumburg".
Gustavo (1781-1848); desposó en 1818 a Luisa de Anhalt-Dessau (1798-1858).
Fernando (1783-1866).
María Ana (1785-1846); desposó en 1804 al príncipe Federico Guillermo Carlos de Prusia (1783-1851).
Leopoldo (1787-1813); fallecido en la batalla de Großgörschen.

Ancestros

Referencias 
 Ursula Brauer: Friedrich V. Ludwig, Landgraf von Hessen-Homburg. En: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Volumen 27, Bautz, Nordhausen 2007, ISBN 978-3-88309-393-2, pp. 321-327.
 Johann Georg Breidenstein: Todesfeier des weiland durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Friedrich Ludwig souverainen Landgrafen von Hessen. Frankfurt a.M. 1820 (Digitalizado)
 Werner Kirchner: Friedrich Ludwig. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Volumen 5, Duncker & Humblot, Berlín 1961, ISBN 3-428-00186-9, p. 506 f.
 Friedrich Lotz: Geschichte der Stadt Bad Homburg vor der Höhe. Band II. Kramer, Frankfurt a. M. 1964
 Fried Lübbecke: Kleines Vaterland Homburg vor der Höhe. Kramer, Frankfurt am Main 1981, ISBN 3-7829-0254-8

Enlaces externos 

Landgraves de Hesse-Homburg